

Geografia 
 Italia
 Sardinia – esonimo inglese della Sardegna
 Stati Uniti d'America
 Sardinia – città della Contea di Erie, New York
 Sardinia – villaggio della Contea di Brown, Ohio

Musica 
 Sardinia – album dei Tazenda del 1998

Altri progetti